Лувищук — фамилия.

Известные носители 
 Лувищук, Анна Самойловна (1883—1968) — русская революционерка, директор Московского института философии, литературы и истории.
 Лувищук, Евгения Самойловна (1869—1943) — участница революционного движения в России.